Elsterberg bezeichnet:
 Elsterberg, Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Elsterberg (Arzberg), Ortsteil der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Elsterberg (Wutha-Farnroda), Berg bei Wutha-Farnroda in Thüringen
 Elsterberg (Crivitz), Berg bei Crivitz in Mecklenburg-Vorpommern
 Záhoř, Berg an der Südwestabdachung des Elstergebirges in Tschechien